Bonar Colleano – attore statunitense
 Con Colleano – circense australiano, specializzato come funambolo
 Mark Colleano – attore italiano di origine statunitense